Естансија де Сан Антонио има више значења:

 Естансија де Сан Антонио (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Естансија де Сан Антонио (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику